Bjerke ist der Familienname folgender Personen:

 André Bjerke (1918–1985), norwegischer Schriftsteller
 Desirée Bjerke (* 1971), norwegische Skeletonpilotin
 Espen Harald Bjerke (* 1980), norwegischer Skilangläufer
 Ingvald Bjerke (1907–1990), norwegischer Boxer
 Kristin Blystad-Bjerke (* 1980), norwegische Fußballspielerin
 Mats Bjerke Myhren (* 1997), norwegischer Skispringer 
 Ole Bjerke (1881–1959), norwegischer Sportschütze
 Siri Bjerke (1958–2012), norwegische Politikerin

Bjerke heißt in der Geografie
 Bjerke (Oslo), ein Stadtteil von Oslo